Ива́н У́ткин:
 Уткин, Иван Васильевич (1905—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Уткин, Иван Никитич (псевдоним Ста́нко; 1884—1910) — русский революционер.